Ке́рченская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Керченская улица — улица в Краснодаре.
 Керченская улица — улица в Москве.
 Керченская улица — улица в Новосибирске.
 Керченская улица — улица в Севастополе.
 Керченская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Керченская улица — улица в Днепре.
 Керченская улица — улица в Запорожье.
 Керченская улица — улица в Одессе.

См. также 
 Керченская площадь
 Керченский переулок — переулок в Санкт-Петербурге.